Welzer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Welzer (* 1958), deutscher Sozialpsychologe
 Veit Welzer (1452–1540), Landeshauptmann von Kärnten

Siehe auch:
 Palais Welzer in Klagenfurt
 Wälzer
 Welser, Patrizierfamilie